Hyundai Verna (Korea Południowa) – eksportowa nazwa modelu Hyundai Accent stosowana od 1999 roku.
 Hyundai Verna (Ameryka Południowa) – eksportowa nazwa modelu Hyundai Reina z lat 2019–2021.